Monsun kan syfta på

Monsun – ett väderfenomen
Möte i monsunen – en sång av Evert Taube
Monsoon – en sång av Tokio Hotel
Monsun 31 – en båtmodell tillverkad av Hallberg-Rassy 

nl:Moesson